Палилула може да се отнася за някое от следните топографски понятия.

България 
 Палилула, село в Община Бойчиновци, област Монтана
 Палилула, махала в Община Брезник, област Перник

Сърбия 
 Палилула, село в община Свърлиг, Нишавски окръг
 Палилула, квартал на град Белград
 Палилула, квартал на град Ниш
 Палилула, градска община в окръг Град Белград
 Палилула, градска община в община Град Ниш